Le mot carreau désigne divers objets de forme carrée :

Cartes à jouer 
 Le carreau, une des quatre couleurs du jeu de cartes (♦), mineure au bridge.

Industrie 
 Bassin de faible profondeur utilisé pour la production de sel dans les marais salants.
 Ensemble des installations de surface d'une mine, ou plus précisément emplacement où sont déposés les produits d'extraction, entourant le puits.

Horticulture 
 Un carreau est, dans un jardin, une surface cultivée portant généralement un seul type de plante.

Archerie 
 Un carreau d'arbalète est un trait d'arbalète à pointe de fer pyramidale ayant pour but de perforer.

Construction 
 Carreau dans la construction :
 Bloc de pierre (ou moellon) dont le parement est plus grand que les faces de joint. Antonyme : boutisse. Voir Appareil (architecture) ;
 Dalle de plâtre ou de béton cellulaire destinée à la construction des cloisons ;
 Dalle de céramique ou de terre cuite utilisée comme revêtement de sol ou de mur (voir carrelage) ;
 En céramique, les carreaux de Delft sont une spécialité de faïence de la ville de Delft aux Pays-Bas.
 Plaque de verre de petite taille utilisée comme vitrage.
 Bout de planche carrée servant à remplir les feuilles de parquet. On les nomme aussi Panneau de parquet.

Serrurerie 
 En serrurerie, anciennement, grosse lime de fer carrée, taillée sur les quatre faces; Carrelet - Autre lime qui n'a que la moitié de la force du carreau ; Carrelettes - Petites limes.

Peinture 
 En peinture, la mise au carreau est un procédé de reproduction et d'agrandissement de dessins par quadrillage.

Poisson 
 En ichtyologie, le carreau est un des noms communs pour le carassin, poisson de la famille des cyprinidés.

Broderie, mode, ameublement 
 En broderie et passementerie, un carreau désigne un métier à dentelle pour la réalisation de la dentelle aux fuseaux.
 En mode, le carreau est un motif utilisé par exemple pour le tissu écossais, le vichy ou le Prince de Galles.
 En ancien français, un carreau désignait un coussin de tapisserie pour s'asseoir par terre.

Expressions courantes 

 « Se tenir à carreau » : être sur ses gardes, ne pas se manifester, s'efforcer de passer inaperçu, se contrôler, se taire (expression issue d'un dicton des joueurs de cartes) ; l'expression pourrait entre autres aussi provenir du carreau d'arbalète car elle sous-entend qu'on se met hors d’atteinte des projectiles, donc qu'avec cette attitude on ne risque rien ; néanmoins, l'explication la plus probable est qu'elle proviendrait de l'argot où le « carreau » désigne le domicile, tout comme la « carrée » ou la « carre » est la chambre, sachant qu'il existe aussi l'expression « se tenir à carre » pour dire « rester caché dans sa chambre », donc ne pas se manifester, chercher à passer inaperçu.
 « Être (mis) sur le carreau » : 
 être licencié, rejeté - peut venir du « carreau » de mine (mineurs et autres ouvriers licenciés, ou en chômage forcé, ou en grève, qui demeurent en attente sur le carreau) ;
 être malade (en québécois et en français) - peut être une évolution de sens à partir d'une expression plus ancienne : en 1185, Philippe Auguste fait paver les rues (jusqu'alors boueuses) de Paris. Vers 1330, on appelle « carreau » ces surfaces pavées. Les duellistes préfèrent régler leurs comptes sur ces surfaces, qui offrent l'avantage de ne pas se dérober sous les pieds. Vers 1600, l'expression « laisser sur le carreau » signifie donc déjà « laisser quelqu'un à terre comme mort ou blessé ».
 « Rester / être laissé sur le carreau » :  être abandonné dans une situation difficile. Semble issu de la signification précédente.
  « faire un carreau » :  expression de la pétanque.
  « avoir le carreau » : désigne une maladie infantile caractérisée par un ventre anormalement dur ;  (L'enfant, de Jules Vallès).

Notes et références